Beyeler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Beyeler (* 1942), Schweizer Sportschütze
 Andri Beyeler (* 1976), Schweizer Dramaturg und Theaterautor
 Brigitte Beyeler (* 1967), Schweizer Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Ernst Beyeler (1921–2010), Schweizer Galerist und Kunstsammler
 Ernst Beyeler (Eishockeyspieler) (* 1929), Schweizer Eishockeytorwart
 Erwin Beyeler (* 1952), Schweizer Bundesanwalt
 Hans Beyeler (1894–1968), Schweizer Architekt
 Hermann Alexander Beyeler (* 1952), Schweizer Unternehmer, Kulturmäzen, Schriftsteller und Honorarkonsul Weißrusslands
 Hildy Beyeler (1922–2008), Schweizer Galeristin und Kunstsammlerin
 Irene Beyeler (* 1985), Schweizer Sportschützin
 Martin Beyeler (* 1977), Schweizer Rechtswissenschaftler 
 Otto Beyeler (* 1926), Schweizer Skilangläufer
 Peter C. Beyeler (* 1945), Schweizer Politiker (FDP)
 Simon Beyeler (* 1982), Schweizer Sportschütze
 Tina Beyeler (* 1977), Schweizer Tänzerin und Choreografin

Siehe auch:
 Fondation Beyeler, Museum für Moderne Kunst in Riehen bei Basel (Schweiz)